Beese bezeichnet:

 Beese (Kalbe), einen Ortsteil von Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

Beese ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Beese (* 1955), Landeskirchenrat der Evangelischen Kirche von Westfalen, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Münster

 Henriette Beese (1944–1998), deutsche Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin, Lektorin und Dramaturgin
 Hertha Beese (1902–1987), deutsche Politikerin (SPD), Stadtälteste von Berlin
 Lotte Stam-Beese (1903–1988), deutsche Architektin und Stadtplanerin
 Marianne Beese (* 1953), deutsche Historikerin, Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Melli Beese (Amelie Hedwig Boutard-Beese; 1886–1925), deutsche Pilotin

Siehe auch:
 Barnabás Bese (* 1994), ungarischer Fußballspieler
 Joachim Bäse (* 1939), deutscher Fußballspieler